Ministère des Affaires sociales et de la Santé, en Finlande ;
 Ministère de la Santé et des Affaires sociales, en France.